Zaharești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Zaharești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Zaharești (Suceava), Dorf im Kreis Suceava